La saison 2017-2018 du FC Lausanne-Sport voit le club engagé dans deux compétitions : la Super League et la Coupe de Suisse. Elle fait suite à la saison 2016-2017 qui a vu le LS sortir d'une saison où il a terminé  du championnat.

Le maillot domicile de l'équipe est dévoilé fin juillet, à l'occasion du premier match du championnat face au FC Saint-Gall.

Joueurs et encadrement technique

Effectif de la saison 
Ce tableau liste l'effectif professionnel du FC Lausanne-Sport actuel pour la saison 2017-2018.

|-

|-
!colspan=8 style="background: #045FB4" align=center| 
|-

|-
!colspan=8 style="background: #045FB4" align=center| 
|-

|-
!colspan=8 style="background: #045FB4" align=center| 
|-

|-

Joueurs prêtés

Staff technique 

Fabio Celestini est maintenu à son poste, malgré les sollicitations de l'AS Saint-Étienne et du FC Nantes.

Le , Jean-Yves Aymon annonce son départ du poste d'entraîneur adjoint au sein du LS. Il fera son dernier match à la Pontaise le  face au FC Lugano dans le cadre de la Super League.

Tableau des transferts

Matchs amicaux

Super League

Classement

Coupe de Suisse

Premier tour 
Le tirage au sort a lieu le .

Deuxième tour

Huitièmes de finale

Tenus 
Équipementier : Adidas

Sponsor : BCV

Affluences

Autres équipes

Équipe réserve

Équipe féminine

Saison des jeunes

Championnat des moins de 21 ans

Championnat des moins de 18 ans

Notes et références

Notes

Références 

2017-2018
Lausanne-Sport
Saison 2017-2018 de football en Suisse